Creston (Illinois)
 Creston (Iowa)
 Creston (Ohio)
 Creston (Nebraska)
 Creston (Washington)
 Creston, capital de Crestònia, districte de Macedònia que limitava amb Migdònia pel nord
 Paul Creston (Nova York, 1906 - San Diego, Califòrnia, 1985), compositor